Zomerresidentie (algemeen)
 Zomerpaleis (Peking)
 Zomerpaleis (Sint-Petersburg)
 Zomerpaleis van koningin Anna of Koninklijk Zomerpaleis in Praag